Maçaínhas é uma freguesia portuguesa do município de Belmonte, com 18,21 km² de área e 312 habitantes (2021). A sua densidade populacional é de 17,1 hab/km².

A localidade é servida pelo Apeadeiro de Maçaínhas, distante 1,2 km do centro da povoação, inserida no troço Covilhã-Guarda da Linha da Beira Baixa.

População

Localidades 
A freguesia é ainda composta pelas seguintes aldeias anexas:

 Quinta Cimeira 
Quinta do Monte

Freguesias de Belmonte